Het meervoud van collo
 Colli (automerk), een Italiaans voormalig automerk
 Daniele Colli (1982), een Italiaans wielrenner
 Italiaanse gemeenten 
 Colli a Volturno
 Colognola ai Colli
 Colli sul Velino
 Colli di Fontanelle
 Italiaanse plekken
 Colli Albani is de Italiaanse naam voor de Albaanse Heuvels